Промышленная собственность — разновидность  собственности. Объектами охраны промышленной собственности являются: патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров, пресечение недобросовестной конкуренции. С 1970-х годов к понятию «Промышленная собственность» относят также «ноу-хау» (секреты производства, производственный опыт).

Понятие промышленной собственности было введено Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, принятой в 1883 году. Позднее это понятие было закреплено в ряде других международных соглашений.

В Российской Федерации с 2007 года правоотношения в сфере промышленной собственности регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.

Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в области охраны объектов промышленной собственности в рамках:
 Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, к которой СССР присоединился в 1965 году.
 Вашингтонского договора о патентной кооперации (РСТ) 1970 года, который был ратифицирован СССР в 1977 году.
 Мадридской конвенции о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 года, участником которой СССР является с 1976 года.

См. также 
 Менеджмент интеллектуальной собственности
 Интеллектуальная собственность
 Патент
 Право следования

Примечания

Литература 
 Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности : комментарий = Guide dapplication de la convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle / Г. Боденхаузен; пер. с фр. Тумановой Н. Л. ; под ред. Богуславского М. М. ; вступ. ст. Питовранова Е. П. — М.: Прогресс, 1977. — 306, [4] с.
 Дружилов С. А. Интеллектуальная промышленная собственность и патентное право // Дружилов С. А. Защита профессиональной деятельности инженеров: Учеб. пособие. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013, 176 с. -  С. 33-77.  ISBN 978-5-9558-0251-0 (Вузовский учебник); ISBN 978-5-16-005467-4 (ИНФРА-М)
 Право промышленной и интеллектуальной собственности : Сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва; Отв. ред. [и авт. предисл.] Л. Б. Гальперин. — Новосибирск: Наука : Сиб. изд. фирма, 1992. — 166,[1] с. ISBN 5-02-029882-4
 Международное сотрудничество в области охраны промышленной собственности : (Учеб. пособие) / Н. Б. Ловягин, Н. В. Миронов, В. Я. Мотылева, Г. И. Тыцкая; Под общ. ред. Миронова Н. В.; Всесоюз. ин-т переподготовки и повышения квалификации кадров в обл. пром. собственности, Каф. правовой охраны интеллектуал. собственности. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ВНИИПИ, 1991. — 112,[1] с.
 Охрана промышленной собственности в Германии : [Сб. ст. : Пер. с нем.] / Герм. фонд междунар. правового сотрудничества, Рос. ин-т интеллектуал. собственности; [Редкол.: О. А. Дейнеко и др.]. — М.: Изд-во Всерос. ин-та пром. собственности и инноватики, 1995. — 94 с.
 
Право интеллектуальной собственности